El término «Forever Love» puede referirse a:

 Forever Love (1998), película (TV) de Michael Switzer.
 «Forever Love» (1992), canción de Color Me Badd.
 «Forever Love» (1996), canción de Gary Barlow.
 «Forever Love» (1998), canción de Reba McEntire.
 «Forever Love» (2004), canción de Ami Suzuki.
 «FOREVER LOVE» (2008), sencillo de ℃-ute.